Basket-ball : KK Union Olimpija Ljubljana
 Football : NK Olimpija Ljubljana
 Hockey sur glace : HDD ZM Olimpija Ljubljana
Club sportif à Ljubljana